A Huang Csün jelentései:

Huang Qun 
 Huang Csün (黃群, 1969), kínai tornász 
 Huang Csün (1979), kínai atléta

Huang Jun 
 Huang Csün (黄峻, 1975), kínai közgazdász, televíziós személyiség
 Huang Csün (黄濬, 1890–1937), kínai író, kém